Мери-Луиз Паркър () е американска актриса. Известна е с главната роля в сериала „Трева“.

Частична филмография

Външни препратки 

 

Американски актриси
Американски общественици
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Родени в Южна Каролина